Cantalejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cantalejo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Cantalejo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar